Чур — аул в Туркменском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Название 
Название можно перевести  как «граница», «предел». По другой версии аул назван именем его основателя. В работе А. А. Володина «Трухменская степь и трухмены» (1905) указано, что своё наименование аул Чур получил «от кочевавших трухмен».

География 
Расстояние до краевого центра: 121 км.

Расстояние до районного центра: 3 км.

История 
Аул Чур основан в 1865 году в одноимённой балке. Заселялся преимущественно човдурами. В отчёте Трухменского приставства за 1880 год упоминается как «поселенный аул».

На 1 января 1902 года в Чуре числилось 79 домов с 448 жителями. Надел аула, вытянувшийся узкой полосой к югу и юго-западу от реки Айгурки, в 1903 году составлял 12 000 десятин земли (из них 5100 было сдано в аренду). На 1 января того же года в Чуре действовала 1 мусульманская школа (мектеб), в которой обучалось 10 мальчиков и 5 девочек.

Согласно данным за 1920 год, аул числился в составе Маштак-Кулакской волости Туркменского района Благодарненского уезда.

В 1936 году на территории аула Чур образовался колхоз им. Гофицкого, который в 1952 году был объединён с колхозами им. Ворошилова (Маштак-Кулак) и им. Ленина (посёлок Владимировка).

Перед началом Великой Отечественной войны в Маштак-Кулак и Чур переселились жители заброшенных аулов Айгур и Эдисан-Гора.

В 1956 году Туркменский район был упразднён с передачей территории Петровскому, Благодарненскому и Арзгирскому районам. На 1 марта 1966 года аул Чур входил в Летне-Ставочный сельсовет Петровского района.

В 1970 году Туркменский район был восстановлен, и Летне-Ставочный сельсовет со всеми населёнными пунктами (включая аул Чур) вновь вошёл в его состав.

До 16 марта 2020 года аул входил в упразднённый Летнеставочный сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 89 % населения — туркмены.

Образование 
 Начальная школа-детский сад № 15

Религия 
В ауле есть местная религиозная организация мусульман-суннитов ханафитского мазхаба. В 2007 году открылась мечеть, построенная на средства предпринимателей.

Памятники 
 Могила партизана Ю. Динмухаметова, погибшего в борьбе за власть советов. Надписи на табличке: 1919 (год гибели), 1935 год (год установки памятника).
 Обелиск на могиле партизана гражданской войны. 1935 год.

Кладбище 
К западу от аула находится общественное открытое кладбище площадью 31 143 м².

Литература 
 
 
 В. А. Шаповалов. История городов и сел Ставрополья: Краткие очерки. 2007.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Туркменского района